Sinop kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sinop, Mato Grosso, ort, 
 Sinop (kommun), Mato Grosso,

Turkiet 

 Sinop (provins), 
 Sinop, provinshuvudstad, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar